Ammersberg ist der Ortsname von

 Ammersberg (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Ammersberg (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern